
Termin -{UCLA}- ima više značenja.

 Kalifornijski univerzitet u Los Anđelesu
 -{Largemouth triplefin}-, riba koja je jedini član roda -{Ucla}-